Griseliniaceae – rodzina roślin należąca do rzędu selerowców. Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Griselinia J.R. Forst. & G. Forst. (1775) obejmującym 6–7 gatunków. Występują w Chile, Argentynie, w południowo-wschodniej Brazylii, dwa gatunki rosną na Nowej Zelandii. Rosną w lasach i zaroślach. 

Niektóre gatunki bywają uprawiane jako rośliny ozdobne. Najbardziej popularny w uprawie gatunek to Griselinia littoralis z Nowej Zelandii. Ponieważ jest tolerancyjny na zasolenie, sadzony jest w obszarach nadmorskich w zaroślach osłaniających inne rośliny przed słonym aerozolem. Z gatunków nowozelandzkich wykonywano w tym kraju także podkłady kolejowe i statki.

Nazwa rodzajowa upamiętnia włoskiego botanika – Francesco Griseliniego (1717–1783).

Morfologia 
 Pokrój Dwupienne, niewielkie i zimozielone drzewa (do 15 m wysokości) i krzewy, rzadko rosnące jako epifity.
 Liście Pojedyncze, ułożone zwykle w dwóch rzędach, zwykle też całobrzegie, rzadziej odlegle ząbkowane na brzegu. Blaszka liściowa jest gruba, skórzasta, gładka, często nieco asymetryczna u nasady. Nasada ogonka nieco pochwiasta, przylistków brak.
 Kwiaty Jednopłciowe, drobne, promieniste i zielonkawe. Zebrane w grona i wiechy. Kwiaty męskie składają się z 5 działek, 5 bardzo drobnych płatków i 5 krótkich pręcików. Kwiaty żeńskie mają 5 działek, mogą mieć 5 płatków lub są pozbawione okwiatu, zawierają słupek z zalążnią trój- lub dwukomorową.
 Owoce Niewielkie, mięsiste, ciemnofioletowe, jednonasienne jagody.

Systematyka 
Rodzaj Griselinia dawniej zaliczany był do rodziny dereniowatych (Cornaceae) lub gariowatych (Garryaceae), ew. w randze rodziny wyodrębniany w rzędzie hortensjowców (Hydrangeales). Dowody morfologiczne i anatomiczne wskazują na pokrewieństwo z pospornicowatymi Pittosporaceae i Araliaceae. Na podstawie dowodów molekularnych uznany został w randze rodziny za siostrzany dla kladu obejmującego rodziny: Pittosporaceae, Araliaceae, Myodocarpaceae, Apiaceae. 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz gatunków w rodzaju Griselinia J.R. Forst. & G. Forst. (1775)
 Griselinia carlomunozii M.O.Dillon & Muñoz-Schick
 Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.
 Griselinia littoralis (Raoul) Raoul
 Griselinia lucida (J.R.Forst. & G.Forst.) G.Forst.
 Griselinia racemosa (Phil.) Taub.
 Griselinia ruscifolia (Gay) Ball
 Griselinia scandens (Ruiz & Pav.) Taub.

Przypisy 

Selerowce